Анато́лий Никола́евич Васи́льев:
 Васильев, Анатолий Николаевич (1922—2001) — советский игрок в хоккей с шайбой и с мячом.
 Васильев, Анатолий Николаевич (1919—1978) — Герой Советского Союза.
 Васильев, Анатолий Николаевич (1932—2008) — советский футболист и тренер.
 Васильев, Анатолий Николаевич (1935—2017) — советский музыкант, основатель ВИА «Поющие гитары».
 Васильев, Анатолий Николаевич (1940—2020) — советский художник, архитектор.
 Васильев, Анатолий Николаевич — командир ПКР «Ленинград» .